La saison 2021-2022 est la  saison de la Liiga, le championnat élite de hockey sur glace en Finlande.

La saison régulière commence le  et se termine le . Elle est suivie des séries éliminatoires qui se concluent le  sur la victoire du Tappara.

Liiga

Participants 
Comme les saisons précédentes, 15 équipes sont engagées en Liiga :

Saison régulière

Classement

Séries éliminatoires 
Les matchs de barrage se jouent en deux matchs, le vainqueur étant désigné au cumul des buts. Les séries se jouent ensuite au meilleur des 7 rencontres à l'exception du match pour la troisième place qui se joue en une seule rencontre.
Pour les quarts de finale et les demi-finales, l'équipe la mieux classée lors de la saison régulière affronte la moins bien classée : l'adversaire n'est donc connu qu'à l'issue de tous les matchs du tour précédent.

Tappara, champion de la saison régulière, remporte le titre en battant le TPS 4 matches à 1 en finale.

Tableau récapitulatif

Mestis

Saison régulière

Suomi-sarja

Références 

2021-2022
Finlande
Sport en Finlande en 2021
Sport en Finlande en 2022